Икономи има више значења:
 Икономи (Индијана)
 Икономи (Пенсилванија)